Uefa Nations League D 2018/2019 spelades mellan 6 september och 20 november 2018.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Rankning av grupptreor

Playoff

De fyra bästa lagen i league D som inte kvalificerade sig till Europamästerskapet i fotboll 2020 via Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020 spelar playoff. Vinnaren av playoff kvalificerar sig till EM 2020. Om det är mindre än fyra lag från division D som inte kvalificerat sig till EM via ordinarie kvalspel tillfaller playoff-platserna lag från andra divisioner, baserat på den sammanlagda rankingen.

Lag som är garanterade minst playoff (kan fortfarande kvalificera sig direkt)

Slutställning
 De 16 lagen i League D rankas på platserna 40 till 55 enligt följande kriterier.
 Lagen som slutar på förstaplats i gruppen rankas 40 till 43 i enlighet med resultaten från gruppspelet
 Lagen som slutar på andraplats i gruppen rankas 44 till 47 i enlighet med resultaten från gruppspelet
 Lagen som slutar på tredjeplats i gruppen rankas 48 till 51 i enlighet med resultaten från gruppspelet
 Lagen som slutar på fjärdeplats i gruppen rankas 52 till 55 i enlighet med resultaten från gruppspelet

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats

Fotbollssäsongen 2018/2019
2018 i Europa
2019 i Europa
Uefa Nations League